Арда́ль () — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Административный центр — город Ардаль.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Мианкух (بخش میانکوه)
Население области на 2006 год составляло 68 740 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Чехармехаля и Бахтиарии